Провулок Лісний — провулок у місті Сєвєродонецьк Луганської області.
 Провулок Лісний — провулок у місті Калуш Івано-Франківської області.

Провулки